Об'єкти NGC
Малий Пес (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1886